MLC pueden ser la siglas de:
 
Movimiento Libertario Cubano, grupo anarquista cubano.
Movimiento de Liberación del Congo, partido político de la República Democrática del Congo.

Siglas

zh:闪存#MLC